Sendler ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Sendler (* 1923), französischer Jesuit
 Gerhard Sendler († 2013), deutscher Geograph
 Hans-Jörg Sendler (1910–1985), deutscher Unternehmer 
 Horst Sendler (1925–2006), deutscher Jurist
 Irena Sendler (1910–2008), Leiterin der Kinderabteilung von Żegota
 Joachim Sendler (1934–2005), deutscher Bildhauer 
 Ulrich Sendler (* 1951), deutscher Publizist, Journalist und Technologieanalyst